20-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Киеве (Украина) с 4 по 6 апреля 2004 года. В нём приняли участие спортсменки из 27 стран. Медали были разыграны в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (комплекс упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой).

В общекомандном зачёте победу одержала сборная России (две золотые и одна бронзовая медали), на втором месте — сборная Украины (две серебряные медали) и на третьем — сборная Белоруссии (одна бронзовая медаль).

Медалисты

Командное первенство

Индивидуальное многоборье

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Спорт на Украине в 2004 году
Апрель 2004 года
Международные спортивные соревнования в Киеве
Художественная гимнастика